Soglianesi – abitanti di Sogliano Cavour
Soglianesi – abitanti di Sogliano al Rubicone